film The Cheetah Girls
 Cheetah Girls – zespół muzyczny